Benoît Janvier (1978) – schermidore francese
 Didier Ovono (1983) – calciatore gabonese
 Maxime Janvier (1996) – tennista francese
 Nicolas Janvier (1998) – calciatore francese